Liebeskind steht für:

 Liebeskind Berlin, Handtaschenhersteller, siehe s.Oliver
 Liebeskind (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2005
 Liebeskind Verlag, deutscher Verlag nebst Verlagsbuchhandlung in München

Personen:
 August Gottlob Liebeskind (1763–1844), deutscher Buch- und Papierhändler sowie Verleger in der Messestadt Leipzig
 August Jacob Liebeskind (1758–1793), deutscher Pastor, Autor und Hauslehrer bei Herder
 Hans Albrecht Liebeskind, deutscher U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg (SM U 19)
 Johann Heinrich Liebeskind (1768–1847), deutscher Jurist, Flötist und Autor
 Meta Forkel-Liebeskind (geb. Sophie Margarethe Dorothea Wedekind; 1765–1853), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Paul von Liebeskind (1857–1918), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Libeskind